Пітер Брукс () — провідний науковий консультант з питань національної безпеки американської фундації Heritage («Спадщина») та членом американсько-китайській комісії з питань економіки та безпеки. Автор книги «A Devil's Triangle: Terrorism, Weapons of Mass Destruction and Rogue States». Пітер Брукс пише щотижневу колонку до газети New York Post.

Його статті публікуються у понад 40 газетах та журналах. Понад 500 разів Брукс з'являвся як коментатор з питань закордонної політики на телебаченні та радіо. Зокрема, в FOX, CNN, MSNBC, CNBC, NPR і BBC. Брукс часто виступає як публічний доповідач у США та за кордоном, включаючи офіційні тури з доповідями від імені Державного департаменту до Японії, Німеччини, Австралії. Він також доповідав у сенаті та палаті представників щодо закордонної політики, оборони та розвідки як офіційний представник адміністрації та приватна особа.

Перед початком роботи у фундації Heritage Брукс працював у адміністрації Джорджа Буша заступником державного секретаря із питань безпеки в азійському та тихоокеанському регіоні, де він ніс відповідальність за розвиток, планування, здійснення керівництва та контролю над втіленням політики США щодо безпеки та оборони у 38 країнах та п'яти двосторонніх оборонних альянсах в Азійсько-тихоокеанському регіоні.

Виноски  

Журналісти США